Хезер Форд (;  ) — південноафриканська дослідниця, блогер, журналістка, соціальна підприємниця та відкрита активістка , яка працює в галузі інтернет-політики, права та управління в Південній Африці, Великій Британії та США. Вона є засновником Creative Commons у Південній Африці. Вивчала природу влади у Вікіпедії та є науковим співробітником Університету Лідса.

Раннє життя та навчання
Народилась Хезер Форд 6 січня 1978 року у Пітермаріцбурзі в провінції Квазулу-Наталь, Південно-Африканська Республіка. Вона була активною дівчиною в середній школі Картера в Пітермаріцбурзі та отримала нагороди за дискусії, драму, музику та наукову діяльність.

У 1996 році Форд вступила до Університету Родса (), щоб отримати ступінь бакалавра із журналістики за спеціальністю «дизайн комунікацій». Під час свого перебування в університеті Форд була редактором студентської газети із мистецтв і культури Activate, брала участь у численних виставах та танцювальних драмах. Вона є співавтором та зіграла у п'єсі Національного фестивалю мистецтв «Fringe Festival»: «З повагою, Колір» () у 1997 році та розглядала кар'єру танцювального хореографа ще до того, як вирішила знайти роботу в медіа-секторі.

Кар'єра 
Після роботи менеджером з цифрової інформації для неприбуткових організацій, заснованих на Йоганнесбурзі, Інституту виборців Південної Африки з 2000 р. до 2002 р, вона поїхала до Великої Британії, щоб співпрацювати з Асоціацією прогресивних комунікацій   GreenNet  та Privacy International з питань адвокації в Інтернеті в Європі.

У 2003 році вона отримала стипендію від Benetech, щоб відвідувати Стенфордський університет як співробітник програми Reuters Digital Vision.  Коли вона була в Стенфорді, вирішила повернутися до Південної Африки наприкінці навчання, щоб розпочати Creative Commons Південно-Африканської Республіки  та програму «Commons-sense: Назустріч африканській цифровій інформаційній спільноті» у Центрі зв'язку Wits University. Вона має сертифікат аспірантури з політики у сфері телекомунікацій в Вітватерсрандському університеті.  Протягом 2006 року Хезер була співзасновницею The African Commons Project, південноафриканської некомерційної організації, яка працює із громадою в Африці. 

У 2006 році Форд була призначена виконавчим директором приватної благодійної корпорації Великої Британії iCommons. Працюючи з Creative Commons, iCommons співпрацює з громадами, зацікавленими у відкритій освіті, доступі до знань, вільному програмному забезпеченні, публікації відкритого доступу та вільній культурі. Після iCommons, в 2009 році Ford заснувала GeekRetreat, захід, який мав на меті об'єднати технологів з усієї Південної Африки для обговорення покращення місцевого Інтернету.  У 2010 році вона сказала, що Creative Commons та Вікіпедія недостатньо інклюзивні для країн, що розвиваються. 

Раніше Форд була членом Консультативної ради Фонду Вікімедіа  та здобула ступінь магістра в Каліфорнійському університеті Беркліської школи інформації. Вона вела блог у Thoughtleader та Global Voices, , була гостем у «Інтернет-економіці» Реубена Голдберга. У 2011 році IT News Africa назвав Форд однією з 10 найвпливовіших жінок в Африці в науці та техніці.

Форд працювала цифровим етнографом в Ushahidi до жовтня 2012 року, коли вона почала здобувати докторський ступінь в Інституті Інтернету в Оксфорді. Форд стала доктором наук у Оксфорді, написавши дисертацію «Fact factories: Wikipedia and the power to represent». З того часу вона співпрацює з Фондом Вікімедіа, досліджуючи такі питання, як природа влади у Вікіпедії. Вона є спеціалістм з цифрових методик в Університеті Лідса.

Нагороди та премії 
 2009 UC Berkeley School of Information Fellowship
 2009 Book of South African Women - An annual register of South Africa’s top women in business, technology
 2004 Stanford BASES social entrepreneurship award for Bookbox, a web-based jukebox of digital books in languages from around the world
 2003 Reuters Digital Vision Program Scholarship awarded by Benetech
 2003 British Chevening Scholarship awarded by the British government
 2000 Rhodes University Academic Colours and Distinction

Публікації 
 2009 «Open Culture» in Global Information Society Watch (GISWatch) 2009
 2013 Getting to the source: where does Wikipedia get its information from?  Coauthored with Shilad Sen, David R. Musicant, and Nathaniel Miller, Presented at WikiSym 2013.

Примітки

Посилання 

 iCommons People  
 Heather Ford's Blog  
 Africa and the Digital Information Commons: An Overview, with Chris Armstrong 
 Commons-sense: Towards an African Digital Information Commons  
 Reuters Digital Vision Fellowship  
 Creative Commons South Africa  
 University of the Witwatersrand Link Centre  
 Heather Ford's Interview Video  

Вікіпедія
Активісти за свободу слова